Під назвою «Ford Model A» автомобілебудівна компанія «Форд» у різні часи випускала дві різні моделі автомобіля. Одна з 1903 до 1904, а друга з 1927 до 1931 року.
 Ford Model A (1903-1904)
 Ford Model A (1927-1931)